Па́вел Петро́вич Ярёменко () — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны, генерал-майор артиллерии (1964), кавалер шести орденов Красного Знамени.

Биография 
Родился 24 сентября 1915 года в хуторе Лобковка Конотопского уезда Черниговской губернии (ныне: Конотопский район, Сумская область, Украина), украинец. В 1932 году закончил 10 летнюю школу, а в 1934 году ФЗУ. 25 октября 1934 года был призван Конотопским РВК, города Конотоп Сумской области Украинской ССР, в 1938 году закончил Одесское артиллерийское училище имени М. В. Фрунзе. До начала Великой Отечественной войны был преподавателем 3-го Ленинградского артиллерийского училища.

Великую Отечественную войну начал старшим лейтенантом, первым помощником начальника штаба 594-го пушечного артиллерийского полка АРГК 4 октября 1941 года. В конце октября 1941 года был назначен командиром 2-го дивизиона этого же полка. В этой должности участвовал в Харьковской оборонительной операции, Курско-Обоянской операции, второй харьковской битве, Донбасской оборонительной операции, сражении у разъезда 74-й километр и боях на подступах к Сталинграду. За это время дивизион под командованием капитана Ярёменко, уничтожил 27 и подбил 19 танков, уничтожил 13 и подавил 11 артбатарей, а также уничтожил более 4 тысяч фашистов.

1 сентября 1942 года был назначен заместителем командира 85-го гвардейского гаубичного артиллерийского полка РГК по строевой части, в этой должности пробыл до конца Сталинградской битвы.

В феврале 1943 года, после перехода командира полка гвардии подполковника Чиликина на должность командующего артиллерией 4-го гвардейского механизированного корпуса, гвардии майор Ярёменко был назначен командиром 85-го гвардейского гаубичного артиллерийского полка РГК.

Не прошло и десяти минут после разговора с командующим, как в штаб корпуса прибыл радостно возбужденный командир 85-го гвардейского гаубичного артиллерийского полка полковник Павел Петрович Яременко. Этот человек словно рожден был для артиллерии: высокий рост, стройная фигура, открытое и мужественное лицо. Ордена Красного Знамени и Красной Звезды, которые украшали его грудь, говорили о том, что полковник достойно прошел по дорогам войны.

В этой должности гвардии майор, а с июля 1943 года гвардии подполковник, Ярёменко прошёл до конца войны. Под его командованием полк участвовал в Миусской, Донбасской, Мелитопольской, Крымской, Белорусской, Могилёвской, Минской, Белостокской, Осовецкой, Ломжа-Ружанской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях. За участие в освобождении города Симферополь подполковник Ярёменко был награждён орденом Кутузова III степени, а возглавляемый им полк был удостоен почётного наименования «Симферопольский». В последующем 85-й гвардейский гаубичный артиллерийский полк получил следующие награды: за бои по освобождению города Севастополь — Орден Красного Знамени; за доблесть и мужество при овладении города крепости Осовец — орден Александра Невского; за участие в штурме города Остроленка — Орден Кутузова III степени; за доблесть и мужество при прорыве обороны немцев на реке Нарев восточнее города Варшава — Орден Суворова III степени, став одним из пяти особо отличившихся гвардейских артиллерийских полков заслуживших в период Великой Отечественной войны шесть и более наград и отличий.

После окончания Великой Отечественной войны до июня 1946 года продолжал командовать 85-м гвардейским гаубичным артиллерийским Симферопольским Краснознамённым орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского полком 78-й гвардейской корпусной артиллерийской бригады 96-го отдельного стрелкового корпуса, затем учился в Академии генштаба. В 1957 году был направлен командиром 2-й гвардейской артиллерийской дивизии в город Пушкин Ленинградского военного округа. В 1964 году полковнику Ярёменко было присвоено очередное звание — генерал-майор артиллерии. 6 января 1971 года гвардии генерал-майор артиллерии Ярёменко вышел в запас.

Скончался 16 февраля 1980 года в городе Ленинграде.

Награды 
 Шесть орденов Красного Знамени (21.02.1943, 10.10.1943, 29.09.1944, 5.06.1945, 5.11.1954, 31.10.1967);
 орден Суворова III степени (27.09.1944);
 орден Кутузова III степени (16.05.1944);
 орден Александра Невского (3.04.1945);
 орден Красной Звезды (15.11.1950);
 медаль «За боевые заслуги» (3.11.1944);
 медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1969);
 медаль «За оборону Сталинграда» (18.08.1943);
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945);
 юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1965);
 юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1975);
 медаль «За освобождение Варшавы» (1945);
 юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота» (1948);
 юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР» (1958);
 юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1967);
 юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (1978);
 знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне» (1970)

Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего в которых отмечен П. П. Ярёменко:
 за участие в боях за освобождение Симферополя, приказ № 108 от 13 апреля 1944 года;
 за участие в боях при форсировании Днепра и за освобождение городов Могилёв, Шклов, Быхов, приказ № 122 от 28 июня 1944 года

Память 
 В 1974 году к тридцатилетию освобождения Симферополя одна из улиц города получила название «улица Генерал-майора П. П. Ярёменко».

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Артиллеристы СССР
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры дивизионов в Великой Отечественной войне
Участники Сталинградской битвы
Члены КПСС
Выпускники Одесского высшего артиллерийского командного училища
Выпускники Военной академии Генерального штаба